Алексей Михайлович Анисимов: Анисимов, Алексей Михайлович (1903—1940) — второй секретарь Дальневосточного краевого комитета ВКП(б).
 Анисимов, Алексей Михайлович (род. 1984) — российский хоккеист.